Лева Река може бити:
 Лева Река (Врање), насеље у градској општини Врањска Бања, град Врање, Србија
 Лева Река (Ресен), насеље у општини Ресан, Северна Македонија
 Лева Река (Трн), насеље у општини Трн, Бугарска

Види још 
 Лијева Ријека (вишезначна одредница)
 Лијева Река, насеље у општини Сјеница, Србија